Йоргенсон — фамилия. Известные носители:

 Йоргенсон, Дейл (1933—2022) — американский экономист.
 Йоргенсон, Маттео (род. 1999) — американский профессиональный шоссейный велогонщик.